Гідропарк — тип парку, відомий в ряді міст, з водно-розважальним комплексом.

 Гідропарк — острів та парк у Києві.
 Гідропарк — парк у Житомирі.
 Гідропарк «Лузанівка» — парк в Одесі, в курортному районі Лузанівка.
 Гідропарк — парк у Рівному.
 Гідропарк «Сопільче» — парк у Тернополі.
 Гідропарк — парк у Херсоні.

Інші значення 
 Гідропарк (станція метро) — станція Київського метрополітену, розташована у Гідропарку.
 Гідропарк Арена — стадіон у Гідропарку в Києві.